DirecTV è una società statunitense attiva nel settore televisivo, con sede ad El Segundo, in California. I suoi servizi satellitari, lanciati il 17 giugno 1994, sono ricevibili negli Stati Uniti, in America latina e nei Caraibi anglofoni. I suoi concorrenti principali sono Dish Network ed i fornitori via cavo. Alla fine del 2010, DirecTV aveva 19.2 milioni di clienti. Il nome di DirecTV è un portmanteau di "diretto" (come in "trasmissione satellitare diretta"), e TV, la comune abbreviazione per televisione.

DirecTV ha il suo canale esclusivo chiamato Audience Network. DirecTV possiede anche reti regionali dello sportive come Root Sports Pittsburgh, Root Sports Northwest e Root Sports Rocky Mountain/Root Sports Utah (il tutto sotto l'ombrello di DirecTV Sports Networks). DirecTV possiede anche la maggior parte di Game Show Network, ed una quota di minoranza di MLB Network. DirecTV inoltre ha un esclusivo canale in 3D chiamato n3D. DirecTV è anche il titolare dei diritti esclusivi negli Stati Uniti dei pacchetti sportivi NFL Sunday Ticket, NASCAR Hot Pass e "DirecTV Experience"  per i Tornei Major di golf maschile ed il Grand Slam.

Storia

Evoluzione nel corso degli anni

1994	
1995	
1996	
1997	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
2010

Canali televisivi diffusi dalla piattaforma

Legenda

Canali televisivi

Canali 1 - 9515 (a caso)

Canali 202 - 299

Canali 300 - 399

Canali 400 - 499

Canali 500 - 599

Canali 600 - 699

Canali 700 - 799

Canali 800 - 899

Canali 1000 - 1999

Canali 2001 - 2183

Canali 9501 - 9926

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Piattaforme televisive
Aziende televisive statunitensi